Gaiman désigne : 

Personnalité : 
 Neil Gaiman un auteur britannique (Romans et Bandes Dessinées)

Lieu :
 Département de Gaiman un département argentin
 Gaiman une ville du même département

Autres :

 Le Prix Gaiman, un prix japonais récompensant des bandes dessinées non japonaises